В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Columbus 1973, який проходив в рамках Серії Вірджинії Слімс 1973, Кріс Еверт здобула титул, у фіналі перемігши Маргарет Корт per walkover.

Сіяні гравчині 

  Маргарет Корт (Finale, ritiro per stiramento ad un polpaccio)
  Кріс Еверт (Переможниця)
  Розмарі Казалс (півфінал)
  Джулі Гелдман (півфінал)

 Бетті Стеве (чвертьфінал)
 Леслі Гант (чвертьфінал)
 Пем Тігуарден (1-ше коло)
 Венді Овертон (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1973